Голборн — название нескольких населённых пунктов в англоязычных странах, а также фамилия. Существует несколько вариантов написания:

Golborne 
 Голборн (Большой Манчестер) — посёлок в составе район г. Манчестер, Англия, Великобритания.

Golburn 
 Генри Голборн, британский политик начала 19 века

Goulbourne 
 Голборн — бывший тауншип, ныне район г. Оттава. Назван в честь Генри Голборна.